Acajete ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Acajete (Puebla)
 Acajete (Veracruz)

Acajete bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: